Waterstofbrug, een intermoleculaire kracht
 H-brug (elektronica), een elektronische schakeling